Финал Кубка Испании по футболу 1975 года — 71-й финальный матч Кубка Испании, который прошёл 5 июля на стадионе Висенте Кальдерон в Мадриде. Основное время закончилось ничьей со счетом 0:0, а в серии пенальти Реал обыграл Атлетико — 4:3. Реал Мадрид выиграл свой 13-й титул.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 Отчет на linguasport.com
 Кубок Испании 1975

Примечания 

1975
Футбол в Европе в 1975 году
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
Матчи ФК «Реал Мадрид»
События 5 июня
Июнь 1975 года
Спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 1975 году